David Wagner peut désigner :
 David Wagner (1971-), joueur puis entraîneur américano-allemand de football ;
 David Wagner (1974-), informaticien et cryptologue américain ;
 David Wagner (1979-), homme politique luxembourgeois ;
 David Wagner (1974-), joueur américain de tennis en fauteuil roulant ;
 David Wagner (1971-), auteur allemand.